Чалхушьян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Чалхушьян, Григор Хачатурович (1861—1939) — российский юрист и общественный деятель.
 Чалхушьян, Сусанна Георгиевна (1900—1965) — русская поэтесса, переводчица; известна под псевдонимом Сусанна Мар.
 Чалхушьян, Хачатур Христофорович (1899—1980) — российский архитектор.

См. также 

 Чалханоглу